Otto Henryk Wittelsbach (ur. 10 kwietnia 1502 w Ambergu, zm. 12 lutego 1559 w Heidelbergu) – książę Palatynatu-Neuburg, elektor Palatynatu Reńskiego.

Syn Rupperta Wittelsbacha i Elżbiety Wittelsbach. Jego dziadkami byli elektor Palatynatu Filip Wittelsbach i Małgorzata Wittelsbach oraz książę Bawarii-Landshut Jerzy Bogaty i Jadwiga Jagiellonka, najstarsza córka Kazimierza Jagiellończyka.

Po śmierci jego dziadka Jerzego Wittelsbacha wybuchła wojna o sukcesję Bawarii-Landshut. Elektor Palatynatu Filip Wittelsbach wystąpił w imieniu niepełnoletnich wnuków Ottona Henryka i Filipa, którzy byli jedynymi żyjącymi wnukami Jerzego. Przeciwko tym roszczeniom wystąpił książę Bawarii Albrecht IV Mądry. Spór rozstrzygnął cesarz Maksymilian I Habsburg w 1505 r. Cesarz przyznał Ottonowi Henrykowi i Filipowi część terenów Bawarii-Landshut od linii Dunaju przez Frankonię do Górnego Palatynatu, ze stolicą w Neuburg an der Donau. Tereny te stały się Palatynatem-Neuburg, pozostała część Bawarii-Landshut została włączona do Bawarii. Opiekunem młodych książąt został ich stryj Fryderyk II Wittelsbach.

W 1519 r. wraz z Fryderykiem podróżował po Kastylii, Aragonii, Burgundii. W 1521 udał się do Wenecji, skąd popłynął do Jafy. Zwiedził Palestynę, Jerozolimę.

2 czerwca 1522 odbyła się uroczystość przekazania władzy obu braciom. W 1529 r. ożenił się z Zuzanną Wittelsbach (1502–1543), córką Albrechta IV, wdową po Kazimierzu margrabim Brandenburgii-Bayreuth. Para nie miała dzieci.

Bracia podzielili tereny Palatynatu-Neuburg pomiędzy siebie w 1535 r.

Otto Henryk żył bardzo rozrzutnie. Kilka lat po objęciu władzy pojawiły się pierwsze problemy finansowe. Postanowił upomnieć się o posag swojej babki Jadwigi Jagiellonki. Miał go wypłacić brat Jadwigi, król Polski Zygmunt I Stary. Otto udał się więc pod koniec 1536 roku do Krakowa, gdzie król uznał dług i ustalił jego spłatę w 7 ratach. W czasie tej podróży towarzyszący palatynowi rysownik Matthias Gerung wykonał ok. 50 wedut napotkanych miejscowości, które są niekiedy jedynymi obrazami ówczesnych miast.

W 1548 r. zmarł brat Ottona Henryka – Filip. Palatynat-Neuburg ponownie został połączony. Ponieważ obaj bracia byli bardzo rozrzutni i całe księstwo było poważnie zadłużone, pomocy finansowej udzielał stryj Fryderyk, który został wcześniej elektorem Palatynatu.

Fryderyk II zmarł w 1556 r., Otto Henryk został elektorem Palatynatu. Aby objąć władzę udał się do Heidelbergu, co stanowił dla niego duży wysiłek ze względu na jego tuszę (około 200 kg).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 weduty miejscowości odwiedzonych przez palatyna w drodze do Krakowa

Wittelsbachowie
Władcy Palatynatu
Urodzeni w 1502
Zmarli w 1559
Ludzie urodzeni w Ambergu